Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jérémy Chardy e Marcelo Melo che hanno battuto in finale Jorge Aguilar e Pablo González 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Drake /  David Martin (primo turno)
 Adrián García /  Fernando Vicente (primo turno)

 Leonardo Mayer /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Hugo Armando /  Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2007